Arad (ital.: Arathia) ist ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche.

Es geht zurück auf die Stadt Arad, die in der römischen Provinz Palaestina salutaris lag. Metropolitansitz war die antike Stadt Petra im heutigen Jordanien.

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 
 
 Apostolische Nachfolge – Titularsitze

Arad